Miejscowości:
 Ney – gmina we Francji
 Ney – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Ney – wieś w Stanach Zjednoczonych

Osoby:
 Bogdan Ney – polski geodeta
 Elly Ney – niemiecka pianistka
 Michel Ney – francuski marszałek
 Nora Ney – polska aktorka
 Roman Ney – polski poseł
 Teofil Ney – major

Inne:
 Ney – instrument muzyczny

Zobacz też:
 Grupa Bojowa SS Ney
 Nay
 Nei